

Nom commun féminin : une flèche 
À l'origine, une flèche est une arme de tir projetée au moyen d'un arc ou d'une arbalète.
 Au tir à l'arc, une flèche de progression est une distinction attribuée au niveau du club.

Par analogie, il peut aussi s'agir de :
 une flèche : un symbole représentant le projectile de manière stylisée ;
 une flèche : tout objet de forme allongée et pointue ;
 une flèche : au figuré et de manière familière, une personne astucieuse, réfléchissant rapidement et efficacement, par analogie avec la rapidité et la précision du projectile (exemple : « Ce type est une vraie flèche ») ; dans la région stéphanoise, désigne au contraire une personne peu maligne ;
 la flèche, en architecture :
 la hauteur mesurée entre la naissance d'un arc ou d'une voûte et la clef d'arc ou de voûte ;
 la flèche, partie pointue et ouvragée dressée verticalement qui surmonte la partie haute d'un édifice, par exemple la flèche d'un clocher ;
 en architecture française, une flèche est une flèche ou fléchette en bois recouverte de plomb.
 une barre de flèche : un petit espar, servant à écarter les haubans du mât d'un voilier (initialement d'un mât de flèche) ;
 la flèche, en balistique : la hauteur maximale de la trajectoire d'un projectile par rapport au plan horizontal dans lequel est contenu le point d'origine du tir ;
 la flèche, en aéronautique : une caractéristique géométrique de l'aile ;
 la flèche, en construction : la partie allongée d'une grue, horizontale ou inclinée, qui supporte les charges ; elle peut être télescopique ou fixe ;
 la flèche, en géographie physique : le lido ou tombolo ;
 la flèche, en botanique : partie terminale du tronc d'un arbre ;
 la flèche, en escrime : déplacement rapide en vue de toucher l'adversaire ;
 la flèche, dans un cercle : le segment reliant les milieux d'un arc et d'une corde définis par deux mêmes points ;
 par analogie avec la précédente, la flèche en résistance des matériaux désigne la différence maximale de position entre un élément soumis à une flexion et le même élément au repos ;
 une flèche désigne parfois une application en mathématiques, ou un morphisme en théorie des catégories ;
 une lettre ou un groupement de lettres surmonté d'une flèche peut désigner un vecteur ;  il est aussi possible de noter les vecteurs par des lettres en italique ou des lettres en gras ;
 la flèche d'or, de vermeil, d'argent ou de bronze est une distinction dans le milieu du ski alpin ;
 la flèche en slackline est la différence de hauteur entre le point d'ancrage et le point le plus bas atteint par le slacker au milieu de la sangle grâce à l'élasticité de la sangle (dessin d'une flèche formée par la sangle en V et le slacker) ;
 en dessin technique : pour la cotation, une flèche est un dessin en forme de V placé selon son axe de symétrie sur une ligne de cote et dont la pointe indique une limite de la cote. La flèche n'est pas considérée comme du trait, mais comme de l'écriture et donc correspond au style et la grandeur de la police employée. Dans certaines conditions, la flèche peut être dessinée sous forme d'un point.

Nom commun masculin : un flèche 
 Un flèche (au masculin) est, sur les gréements à voile aurique, une voile d'étai légère déployée sur le mât arrière au dessus d'une brigantine.

Nom propre

Géographie 

 La Flèche, une commune de la Sarthe (France)
 Le zoo de La Flèche, un zoo dans cette commune
 La Flèche, un  petit fleuve côtier du Finistère.

Sciences et techniques 
 La Flèche est une constellation.
 La Flèche est une race de poule de la commune citée précédemment.
 La Flèche (locomotive) était la première des locomotives à vapeur utilisée pour les trois premiers trains de voyageurs en Europe continentale, le  entre Bruxelles et Malines.

Personnage 
 Flèche est le nom d'un garçon dans Les Indestructibles.
 La Flèche est le valet de Cléante dans la comédie de Molière, L'Avare.
 La Flèche est le nom de résistant d'André Lafargue (1917-2017).

Entreprises 
 Flèche Productions, label discographique fondé par Claude François en 1968.
 Flèches d'Argent.
 Flèche d'argent.

Cyclisme 
 La Flèche brabançonne est une course cycliste d'un jour en Belgique.
 La Flèche wallonne est une classique belge disputée en avril.

Autre 
 L'opération Flèche, une opération militaire de la guerre du Kosovo, en 1999.